USS Lassen — кораблі ВМС США.

 USS Lassen (AE-3) — транспорт боєприпасів. На службі протягом 1941-1947. Зданий на злам у 1961 році
 USS Lassen (DDG-82) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 2001 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни